Barbasco grande puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum simplex
El nombre común de la planta Verbascum thapsus